Biografies:
 Arthur C. Clarke (Minehead, Anglaterra, 1917 - Colombo, Sri Lanka, 2008), escriptor i científic anglès.
 David Leonard Clarke (Kent, 1937 -1976), arqueòleg anglès dins del corrent de l'arqueologia processual 
 Emilia Clarke (Londres, 1986), actriu 
 Gilby Clarke (Cleveland, Ohio, 1962), guitarrista estatunidenc 
 Glenn Clarke (Wangaratta, Victòria, 1963), ciclista australià 
 Harry Clarke (Dublín, 1889 - Coira, 1931), il·lustrador i artífex de vidrieres irlandès 
 Hilton Clarke (Ormond, Melbourne, 1979), ciclista australià professional des del 2001 
 Hilton James Clarke (Melbourne, 1944), ciclista australià que competí entre 1969 al 1982 
 James Clarke (Bohola, Mayo, 1874 – 1929), esportista irlandès 
 Jason Clarke (Winton, Queensland, 1969), actor de cinema australià 
 Jeremiah Clarke (Londres, 1674? - 1707), músic i compositor Barroc 
 Jim Clark (1936 - 1968), pilot escocès de Fórmula 1
 Joan Clarke (West Norwood, Londres, 1917 – Headington, Oxford, 1996), criptoanalista i numismàtica anglesa que va treballar a Bletchley Park durant la Segona Guerra Mundial 
 Kenny Clarke (Pittsburgh, 1914 - París, 1985), bateria de jazz estatunidenc, inventor de la bateria moderna 
 Marcus Clarke (Londres, 1846 - Melbourne, 1881), novel·lista i poeta australià d'origen anglès 
 Quentin Clarke (1962), jugador de futbol d'Antigua i Barbuda que jugava com a centrecampista 
 Rebecca Clarke (Harrow, Anglaterra, 1886 – Nova York, Estats Units, 1979), compositora de música clàssica i violista britànica 
 Ron Clarke (1937 – 2015), atleta i polític australià 
 Simon Clarke (Melbourne, 1986), ciclista australià, professional des del 2006
 Samuel Clarke (Norwich, 1675 — Londres, 1729), filòsof i teòleg anglès 
 Thomas J. Clarke (1857 – 1916), líder revolucionari irlandès, responsable de l'Aixecament de Pasqua de 1916 
 William Clarke (Tasmània, 1985), ciclista australià, professional des del 2008 
 William Horatio Clarke (Newton, Massachusetts, 1840 - 1913), organista estatunidenc 
 Miscel·lània: Lleis de Clarke